SRN est l'abréviation de :
 Sangkum Reastr Niyum, un parti politique cambodgien ;
 sex-ratio à la naissance, qui désigne le nombre de garçons nés pour cent filles ;
 sapin rouge du nord, une essence de sapin utilisé en charpenterie ;
 ski de randonnée nordique, une discipline du ski se pratiquant en milieu naturel, non aménagé, sur neige non damée de pente faible à moyenne.